Forever Young (Wiecznie młody) – film w reżyserii Steve'a Minera
 "Forever Young" – piosenka Boba Dylana
 "Forever Young" – singel grupy Alphaville,
 Forever Young – album grupy Alphaville
 "Forever Young" – singel Roda Stewarta